Un temple de Nekhbet est un temple égyptien dédié au culte de la déesse Nekhbet. Il en existe plusieurs :
 temple de Nekhbet (El Kab).

Index égyptologique
Nekhbet